Příjmení nebo přízvisko Bohatý nese více různých osobností:

 Guntram Bohatý (???–973) – říšský hrabě v oblasti Breisgau, považováný za praotce rodu Habsburků
 Marie Bohatá (* 1948) – předsedkyně ČSÚ, generální ředitelka Eurostatu v Lucemburku 
 Ota Bohatý (* ???) – více jmen
 Pavel Bohatý (* ???) – český klávesista a zpěvák
 Zdeněk Bohatý (* 1942) – československý fotbalista, útočník

Podobné
 Brzobohatý
 Brzybohatý